Иван Анатольевич Хлынцев () — российский хоккеист, левый нападающий. Чемпион Высшей лиги чемпионата России по хоккею с шайбой. Тренер команды «Юрматы-2001-2002», г. Салават.

Биография 
Иван Анатольевич Хлынцев родился 16 июня 1981 года в городе Салавате Башкирской АССР.

Воспитанник ХК «Алмаз» (Салават). Первые тренеры: отец Анатолий Иванович Хлынцев и Александр Михайлович Прокудин.

Входил в состав сборной Урала в 1995—1997 гг.

Иван Хлынцев начал свою карьеру в качестве хоккеиста в молодёжной команде «Нефтехимик-2» ныне («Реактор») из города Нижнекамск, в основной команде, он дебютировал в сезоне 1999/2000. Однако, после двух матчей проведенных в основе, был отправлен в фарм-клуб «Нефтехимика» «Нефтяник» (Лениногорск). В «Нефтянике» он провёл следующие полтора года, прежде чем перешёл в ХК «Витебск», выступающий в белорусской экстралиге, к команде он присоединился в середине сезона 2001/02 во втором дивизионе Восточно-Европейской хоккейной лиги. В следующем сезоне Хлынцев перешёл в ХК «Гомель», который также выступал в ВЕХЛ.

С 2003 по 2005 года Хлынцев выступает за клубы ВХЛ: ХК «Воронеж» и «Зауралье» (Курган). Затем он переходит в родной клуб «Салават Юлаев» (Уфа), выступающий в Суперлиге, где проводит один сезон. Следующие три сезона провёл также в ВХЛ, выступая за фарм-клуб «Салавата» «Торос» (Нефтекамск).

Выступал за клуб КХЛ «Югра» (Ханты-Мансийск) с 2009 года по 2014 год. Последним клубом Ивана стал орский «Южный Урал» из ВХЛ.

C 2018 года тренер «Юрматы-2001-2002» г. Салават.

Статистика выступлений в Чемпионатах России 

* В графе «Плей-офф» приведена статистика в Кубке Надежды.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Профиль игрока на сайте global-sport.ru
 Профиль игрока на r-hockey.ru
 Профиль игрока на официальном сайте ХК Воронеж

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Витебск»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Южный Урал»